SK Petřín Plzeň je český fotbalový klub, který v současnosti hraje Divizi A, kam postoupil v sezóně 2014/2015, poté co vyhrál Plzeňský krajský přebor. V roce 1999 se sloučil se slavnějším fotbalovým oddílem SK Plzeň pod názvem SK ZČE Plzeň.

Historie

Historické názvy 
 1920 SK Petřín Plzeň
 1948 Sokol Petřín Plzeň
 1950 Sokol RPZ Plzeň
 1953 DSO Dynamo RPZ Plzeň
 1960 TJ Dynamo ZČE Plzeň
 1992 TJ ZČE Plzeň
 1999 SK ZČE Plzeň – sloučením s SK Plzeň 1894
 2015 SK Petřín Plzeň

Sportovní areály 
V současné době využívá SK ZČE Plzeň dva sportovní areály, které těsně sousedí. Jeden v ulici Lobezské (stadion Dynama) a druhý v ulici Úslavské (stadion SK Plzeň).

Odkazy

Literatura 
 Radovan Jelínek, Miloslav Jenšík: Atlas českého fotbalu od roku 1890, 2005

Externí odkazy 
 Stránky klubu

Fotbalové kluby v Plzeňském kraji
Sportovní kluby v Plzni
Fotbalové kluby založené v roce 1920
Fotbal v Plzni